Diego Martín Forlán Corazo (1979-), futbolista uruguaià.
 Diego Martín Alonso López, futbolista uruguaià.
 Diego Martín Galindo, cantautor murcià.
 Diego Martín Veloz, polític espanyol.
 Diego Martín Gabriel, actor madrileny.